Angela Beesley (1977 -), entrepreneur britannique sur Internet, cofondatrice de Wikia ;
 Lawrence Beesley (1877 - 1967), professeur d'université rescapé du naufrage du Titanic, auteur d'un ouvrage sur son expérience ;
 Max Beesley (1971 -), acteur britannique ;
 Paul Beesley (1965 -), footballeur anglais.